Tenrec ou Tanrec (ancien) peut désigner en zoologie plusieurs taxons dans la famille des Tenrecidés (). Ce sont tous des mammifères insectivores dont l'aspect et les mœurs les font ressembler plus ou moins aux hérissons ou aux musaraignes. Tous les animaux appelés tenrecs en français sont endémiques ou originaires de Madagascar.

Liste des taxons appelés « tenrec »

Nom scientifique 
 Tenrec, nom scientifique d'un genre monospécifique de la sous-famille des Tenrecinae

En français 
Les noms vernaculaires suivants :
Note: certains noms ont plusieurs significations différentes.
 Petit tenrec ou Petit tenrec-hérisson - Echinops telfairi
 Tenrec - l'ensemble des espèces du genre  mais ce nom est utilisé aussi pour désigner les Tenrecs-hérissons et le Tangue (Tenrec ecaudatus) 
 Tenrec-hérisson, ou Hérisson-tenrec - les espèces de la sous-famille des Tenrecinae regroupant les tenrecs les plus semblables aux hérissons
 Tenrec zébré - les espèces du genre Hemicentetes, dont les adultes conservent des rayures longitudinales.

Problèmes de traduction 

Par traduction erronée de l'anglais «  », ce terme désigne aussi parfois des espèces de Tenrecidés qui portent un autre nom en français, comme :
  = le Limnogale (Limnogale mergulus)
  = le Géogale (Geogale aurita)
 etc.

Étymologie et histoire 
Ce mot vient du nom malgache de cet animal,  et de sa variante dialectale sans R, .

En 1764, l'usage du mot tanrec (avec un A) est attesté pour la première fois en français dans l'Histoire naturelle de Buffon qui y parle aussi de tendrac mais en 1805, Cuvier parle déjà de tenrecs (avec un E) dans son Anatomie Comparée.

Tanrec (et  tenrec) est absent des dictionnaires de la langue française antérieurs au . Il n'apparait pas non plus dans le Dictionnaire de L'Académie française, même dans les éditions récentes

Le changement d'orthographe du mot s'opère sans doute au . L'adoption généralisée de l'orthographe tenrec est d'usage récent : Au  tenrec renvoie à tanrec sur le dictionnaire Littré mais au début du , tanrec renvoie à tenrec sur le dictionnaire Larousse.

Dans les dictionnaires qui mentionnent ce mot, on notera aussi que le Littré fait référence à un genre : « Genre de carnassiers insectivores... » tandis que le Larousse et le Trésor de la Langue Française Informatisé font référence plutôt à une espèce : « Mammifère insectivore mesurant 35 cm... », certainement le Tangue compte tenu de la longueur.

Notes et références

Voir aussi 
 

Insectivore (nom scientifique)
Insectivore (nom vernaculaire)
Nom de mammifère ambigu